Радьковка — название населённых пунктов.

Россия 
 Радьковка — село в Прохоровском районе Белгородской области.

Украина 
 Радьковка — село в Сумском районе Сумской области.
 Радьковка — бывшее село в Боровском районе Харьковской области, затоплено при строительстве Краснооскольского водохранилища.
 Радьковка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Радьковка — село в Прилукском районе Черниговской области.
 Радьковка — приток Каменки.

См. также 
 Радьков
 Радковка

Примечания